La Virgen de los sicarios puede referirse a los siguientes artículos:
La Virgen de los sicarios (1993), novela del escritor colombiano Fernando Vallejo (nacido en 1942).
La Virgen de los sicarios (1999), película dirigida por el francés Barbet Schroeder y basada en la novela de Fernando Vallejo.
Apodo por el que se conoce popularmente en Colombia a la Virgen de Sabaneta (María Auxiliadora) y a la Virgen de Aguacatala (Rosa Mística).